Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Alderton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Alderton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Alderton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Alderton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Alderton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire

Miasta w USA:
 Alderton – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce